Hovedskole har flere betydninger:
 Hovedskole
 Latinskole – ældre betydning .
 Katedralskole – ældre betydning .
 Gymnasium – moderne betydning .
 Folkeskolen – med forståelsen skolepligtig .
 Grundskole – med forståelsen skolepligtig, populært begreb .
 Mellemskole – med forståelsen skolepligtig, også i Tyskland .